Antonowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 in der Oblast Amur:
 Antonowka (Amur, Archara), Dorf im Rajon Archara
 Antonowka (Amur, Masanowo), Dorf im Rajon Masanowo
 Antonowka (Amur, Sawitinsk), Dorf im Rajon Sawitinsk
 in der Republik Baschkortostan:
 Antonowka (Baschkortostan, Bischbuljak), Dorf im Rajon Bischbuljak
 Antonowka (Baschkortostan, Gafurowski), Dorf im Rajon Gafurowski
 Antonowka (Baschkortostan, Karmaskaly), Dorf im Rajon Karmaskaly
 Antonowka (Baschkortostan, Meleus), Dorf im Rajon Meleus
 in der Oblast Belgorod:
 Antonowka (Belgorod), Dorf im Rajon Graiworon
 in der Oblast Brjansk:
 Antonowka (Brjansk), Dorf im Stadtkreis Brjansk
 Antonowka (Brjansk, Gordejewka), Dorf im Rajon Gordejewka
 in der Oblast Kaliningrad:
 Antonowka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk (bis 1946 Brasdorf, Kreis Königsberg (Preußen) Land, Ostpreußen)
 Antonowka (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk (bis 1946 Adamischken, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Antonowka (Kaluga), Dorf im Rajon Tarussa
 in der Oblast Kemerowo:
 Antonowka (Kemerowo, Jaja), Siedlung im Rajon Jaja
 Antonowka (Kemerowo, Prokopjewsk), Dorf im Rajon Prokopjewsk
 in der Oblast Leningrad:
 Antonowka (Leningrad), Dorf im Rajon Luga
 in der Republik Mordwinien:
 Antonowka (Mordwinien), Dorf im Rajon Dubjonki
 in der Oblast Moskau:
 Antonowka (Moskau), Dorf im Rajon Istra
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Antonowka (Nischni Nowgorod), Dorf im Rajon Wosnessenskoje
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Antonowka (Nowosibirsk), Dorf im Rajon Kotschenjowo
 in der Oblast Omsk:
 Antonowka (Omsk), Dorf im Rajon Nischnjaja Omka
 in der Oblast Orjol:
 Antonowka (Orjol), Dorf im Rajon Trosna
 in der Region Primorje:
 Antonowka (Primorje, Kirowski), Dorf im Rajon Kirowski
 Antonowka (Primorje, Tschugujewka), Dorf im Rajon Tschugujewka
 in der Oblast Rostow:
 Antonowka (Rostow, Miljutinskaja), Weiler im Rajon Miljutinskaja
 Antonowka (Rostow, Millerowo), Weiler im Rajon Millerowo
 in der Republik Sacha (Jakutien):
 Antonowka (Sacha), Dorf im Ulus Njurba
 in der Oblast Samara:
 Antonowka (Samara, Alexejewka), Dorf im Rajon Alexejewka
 Antonowka (Samara, Pochwistnewo), Siedlung im Rajon Pochwistnewo
 Antonowka (Samara, Sergijewsk), Siedlung im Rajon Sergijewsk
 in der Oblast Saratow:
 Antonowka (Saratow, Dergatschi), Dorf im Rajon Dergatschi
 Antonowka (Saratow, Jerschow), Dorf im Rajon Jerschow
 in der Oblast Swerdlowsk:
 Antonowka (Swerdlowsk, Tabory), Dorf im Rajon Tabory
 Antonowka (Swerdlowsk, Turinsk), Dorf im Stadtkreis Turinsk
 in der Oblast Tambow:
 Antonowka (Tambow), Siedlung in Rajon Scherdewka
 in der Republik Tatarstan:
 Antonowka (Tatarstan, Kamskoje Ustje), Dorf im Rajon Kamskoje Ustje
 Antonowka (Tatarstan, Spasski), Dorf im Rajon Spasski
 in der Oblast Tula:
 Antonowka (Tula), Dorf im Rajon Saokski

Antonowka ist der Name:
 einer Apfelsorte, siehe Antonowka (Apfel)

Siehe auch:
 Antoniwka (Begriffsklärung) (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung